Ми́нский — притяжательное прилагательное, указывающее на принадлежность к городу Минску.

Фамилия 
 Минский, Григорий Семёнович (1912—2011) — художник, член Союза художников СССР.
 Минский, Евгений Маркович (1911—1975) — российский учёный.
 Минский, Марвин Ли (1927—2016) — американский учёный в области искусственного интеллекта.
 Минский, Марк Львович (1922—1999) — советский оперный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Минский, Михаил (1918—1988) — советский камерный, эстрадный и оперный певец (баритон).
 Минский, Николай Максимович (настоящая фамилия Виленкин; 1856—1937) — русский поэт и мистический писатель.
 Минский, Станислав (ок. 1561—1607) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода ленчицкий, подканцлер коронный.

Топоним 
 Минский — хутор в России, Кабардино-Балкария, Прохладненский район.

См. также 
 Минск
 Минская
 Мински
 Минский 54-й пехотный полк — подразделение Русской Императорской армии в составе 14-й пехотной дивизии, 8-го армейского корпуса.
 Минский переулок
 Минский проспект
 Минский совхоз
 Минское